Джонатан Браунли (, род. 30 апреля 1990 года) — британский триатлонист, олимпийский чемпион 2020 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, многократный чемпион мира.

Младший брат двукратного олимпийского чемпиона по триатлону Алистера Браунли, вместе с которым поднимался на олимпийский пьедестал в 2012 и 2016 годах.

После двух медалей на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов на Играх 2020 года в Токио Джонатан занял пятое место и выиграл олимпийское золото в смешанной эстафете с Джессикой Лермонт, Джорджией Тейлор-Браун и Алексом Йи.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Триатлонисты Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по триатлону
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Триатлонисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Триатлонисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Триатлонисты на летних Олимпийских играх 2020 года